Ciurea ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Ciurea (Iași), Gemeinde im Kreis Iași
 Ciurea (Neamț), Dorf im Kreis Neamț